Steuber ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Engelhard Steuber (1693–1747), deutscher lutherischer Theologe
 Johannes Steuber (1590–1643), deutscher Hebraist und evangelischer Theologe
 Lars Steuber (* 1987), deutscher Radrennfahrer
 Werner Steuber (1862–1944), deutscher Obergeneralarzt
 Wilhelm von Steuber (1790–1845), hessischer Staatsmann und Diplomat

Siehe auch:
 Steuwer
 Stoiber